Graham Gipson – ex velocista australiano
 John Gipson Roach – ex giocatore di football americano statunitense
 Lawrence Henry Gipson – storico statunitense
 Tashaun Gipson – giocatore di football americano statunitense
 Teddy Gipson – cestista statunitense
 Thomas Gipson – cestista statunitense